Warschauer steht für:

Personen:
 Adolf Warschauer (1855–1930), deutscher Historiker
 Frank Warschauer (1892–1940), deutscher Publizist
 Marcus Warschauer (1777–1835), Kaufmann und Bankier
 Robert Warschauer senior (1816–1884), deutscher Bankier
 Robert Warschauer junior (1860–1918), deutscher Bankier

Unternehmen:
 Robert Warschauer & Co., ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Warschauer-Polka